Ben Vanneste is een personage uit de Vlaamse politieserie Flikken en wordt gespeeld door Axel Daeseleire.

Seizoen 1 
Ben Vanneste is een stoere motard en vormt samen met Selattin een duo. Ben is verzot op vrouwen maar zijn relaties zijn meestal geen lang leven beschoren. Zo heeft hij ooit een kortstondige relatie gehad met Tony (waar Tony zich nogal voor schaamt). De vrouw die het meest betekent voor hem is zijn zus Merel. Hij heeft Merel sinds haar twaalfde alleen opgevoed. Zijn moeder was reeds overleden en zijn vader een echte dronkaard.

Ben is dan ook woedend als hij verneemt dat Selattin een relatie heeft met zijn zus. Hij wil niet langer een duo vormen met Selattin en vormt een tijdje een duo met Pasmans. Maar uiteindelijk kan hij Selattin niet missen en na één aflevering vormen ze weer een team.

Ben is niet zo verstandig. Volgens Tony ' heeft hij een week koppijn als hij twee getallen moet optellen '. Tijdens een inval mistelde hij zich eens van verdieping: hij viel binnen op de 10e verdieping terwijl ze op de 11e moesten binnenvallen.

Seizoen 2 
Ben ontmoet Karlyn en ze beginnen een relatie. Maar hij beëindigt de relatie al snel omdat ze een cliënt ontving die van haar drugs mocht gebruiken. Toen hij boos het huis uit liep kreeg hij een motorongeluk en hij hield er een paar flink gekneusde ribben aan over en een gebroken voet. De motor was total loss.

Seizoen 3 
Ben is onder de indruk van de nieuwe commissaris Vanbruane. Hij neust in haar dossier en komt erachter dat ze gescheiden is. Hij valt als een blok voor haar. In aflevering tien eindigen ze samen in café de Combie en de suggestie wordt gewekt dat ze de nacht samen hebben doorgebracht. Op het einde van het seizoen duikt de vader van Ben plots op. Hij ligt in het ziekenhuis met kanker. Ben weigert zijn vader te bezoeken maar doet dit na verloop van tijd toch. Op een dag is zijn vader zomaar uit het ziekenhuis weggelopen en is hij woedend op zijn zus en Selattin omdat die zijn vader geld hebben gegeven (ze wisten alleen niet waarvoor hij het nodig had). Op een gegeven moment belt iemand hem op dat een man in zijn garage in elkaar is gestort. Dat blijkt de vader van Ben te zijn die voor zijn dood nog de motor voor Ben wilde kopen die hij vroeger voor drank verkocht had.
In de garage sterft zijn vader in zijn armen.

Seizoen 4 
Selattin en Ben solliciteren voor dezelfde job. Nadat Vanbruane beslist dat Selattin de job krijgt bij het O.B.T. is Ben woedend. Nadine legt hem uit dat hij voor die job niet geschikt is omdat hij soms te impulsief is. Ook de onenightstand van hem en Nadine komt ter sprake. Ben beseft dat hij nog gevoelens heeft voor haar en kust haar waar het volledige team bijstaat. Selattin biedt Ben alsnog een job aan bij het O.B.T. en hij neemt deze aan. Vanbruane en Ben beginnen een relatie.

Seizoen 5 

Wanneer Nadine door twee jongens in elkaar geslagen wordt, besluit Ben om met zijn nieuwe dienst de zaak over te nemen. Het komt tot een aanvaring tussen hem en Britt. Uiteindelijk verdwijnt Ben en komt hij niet meer in beeld na deze aflevering. 

Vanneste, Ben